Giftas kan syfta på:

 Giftas – en novellsamling från 1884 författad av August Strindberg
Giftas (film, 1926) – en svensk dramafilm från 1926 i regi av Olof Molander
Giftas (film, 1955) – en svensk dramafilm från 1955 i regi av Anders Henrikson
Giftas – en efterrätt, se änglamat

Se även
Ett dockhem (1956)